Hambly ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Hambly (* 1951), US-amerikanische Fantasyautorin
Gavin Hambly (1934–2006), britischer Historiker
 Tim Hambly (* 1983), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Wilfrid Dyson Hambly (1886–1962), auf Schwarzafrika spezialisierter US-amerikanischer Ethnologe und Anthropologe